Davtashenbron (armeniska: Դավթաշենի կամուրջ, Davtacheni Gamourtch) är en bro för vägtrafik över floden Hrazdan i Jerevan i Armenien. Den förbinder Vaghrshjangatan i distriktet Arabkir med Sasna Tzrergatan i distriktet Davtashen. 
Vägbanan ligger 92 meter över Hrazdan.

Bron ritades av Rafael Israeljan.

Källor
Bridges in Armenia på www.encyclopedia.am
Denna artikel är delvis baserad på artikeln Davtashen Bridge på engelskspråkiga Wikipedia.

Externa länkar
Bild av Davtashenbron

Broar i Jerevan